Vrcholnými orgány výkonné moci v poloprezidentském systému Haiti jsou prezident republiky a premiér, který stojí v čele vlády:

Seznam hlav haitského státu
Seznam premiérů Haiti

Haiti